O Botola de 2004-05 foi à 49ª temporada da Premier League marroquina . FAR Rabat venceu seu 11° campeonato na história.

Clubes

Promovidos e rebaixados

 P : promovidos da Botola 2 2003-04

Tabela

 : campeão da Taça do Trono de 2005

Campeão

Ver também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

Ligações externas 
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos